Rejon mohylowski – jednostka administracyjna w składzie obwodu winnickiego Ukrainy.

Powstał w 1925. Ma powierzchnię 930 km2 i liczy około 32 tysięcy mieszkańców. Siedzibą władz rejonu jest Mohylów Podolski.

W skład rejonu wchodzą 1 miejska rada oraz 27 rad wiejskich, obejmujących 50 wsi i 3 osady.

Miejscowości rejonu

Przypisy